La Liberté (gebouw), een gebouw in Groningen
 La Liberté (krant), een Zwitserse krant
 La Liberté (loge), een vrijmetselaarsloge
 La Liberté (plantage), een plantage in Suriname